PVA est un sigle pouvant signifier :
 en chimie organique, poly(acétate de vinyle), ou PVAc (en anglais, PolyVinyl Acetate), un polymère synthétique d'acétate de vinyle ;
Note : à ne pas confondre avec le poly(alcool vinylique), PVAl (anglais : PolyVinyl Alcohol), qui est un polymère obtenu par hydrolyse du polyacétate de vinyle.
 en virologie et phytopathologie, Virus A de la pomme de terre (Potato Virus A) ;
 Patterned vertical alignment, une technologie d'écrans à cristaux liquides.
 L'acronyme de Packet Video Audio, un format d'enregistrement vidéo propriétaire fondé sur le MPEG-2, utilisé par les logiciels inclus avec certaines marques de cartes de capture de la télévision numérique.
 Pléneuf-Val-André, ville des Côtes d'Armor (France).
 En photographie cela signifie "Prises de Vues Aériennes".

Référence

Annexes

Articles connexes 
 Liste des codes des polymères